Une poêle ou poêle à frire est un ustensile de cuisine.
 Une « poêle à frire » (de l'anglais ) est un objet en céramique de la civilisation cycladique.
 Les détecteurs de métaux sont aussi qualifiés de poêles à frire dans le langage familier.
 En France, la Maison de la Radio est parfois surnommée « poêle à frire » en raison de son architecture.

Voir aussi